

Téléfilm 

 , téléfilm d' diffusé le .

Cinéma 

 , titre original dI Feel Good !, documentaire de  sorti en 2008 ;

 , titre original dUn amour pas comme les autres, film de  sorti en 1954 ;
 Young at Heart, film de  et  sorti en 1987.

Musique

Groupe 

 , groupe américain.

Album 

 , album de Doris Day et Frank Sinatra sortie le , bande son dUn amour pas comme les autres ;
 , album de  sorti en 1966 ;
 , album de  sorti en  ;
 , album posthume de  sorti le .

 Chanson 

 Young at Heart, chanson interprétée par Frank Sinatra sortie en 1953 ;
 , chanson du trio  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sortie en 1997.
 ''', chanson d' présente sur l'album '' sorti le  ;

Voir aussi